Il singolare del torneo di tennis Kingfisher Airlines Tennis Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Dmitrij Tursunov che ha battuto in finale Tomáš Berdych 6-3, 3-6, 7-6(7-5).

Teste di serie

  Tommy Robredo (semifinali)
  Mario Ančić (quarti)
  Tomáš Berdych (finale)
  Dmitrij Tursunov (campione)

 Carlos Moyá (primo turno) 
 Björn Phau (quarti) 
 Juan Mónaco (primo turno) 
 Wesley Moodie (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Kingfisher Airlines Tennis Open 2006
ATP Tour 2006